Minna kan avse: 

 Minna (namn) – ett kvinnonamn
 Minna (stad) – en stad i centrala Nigeria

Se även  
 Minna Bluff – en klippa vid den östra änden av en halvö i Antarktis